Porga steht für:
 Flugplatz Porga, Flugplatz im Département Atakora, Benin
 Porga (Benin), Ort im Arrondissement Dassari, Département Atakora, Benin
 Porga, Dialekt der Sprache Biali

Porga ist der Familienname folgender Personen
 Gyula Porga, Bürgermeister der Stadt Veszprém 

Siehe auch:
 Põrga, Ort in der estnischen Landgemeinde Viljandi